Den Familiennamen Stifft führen:

 der österreichische Mediziner Andreas Joseph von Stifft (1760–1836)
 der österreichische Ökonom und Politiker Andreas von Stifft (1787–1861)
 der österreichische Schriftsteller Andreas von Stifft (1819–1877)
 die österreichische Prähistorikerin Angela Stifft-Gottlieb (1881–1941)

Siehe auch:
 Stift